Eddie Rickenbacker – aviatore statunitense, medaglia d'onore per la prima guerra mondiale
Rickenbacker Motor Company –  casa automobilistica fondata da Eddie Rickenbacker
Rickenbacker International Corporation – azienda statunitense che produce strumenti musicali, in particolare bassi e chitarre elettriche